Joakim Persson est un nom pouvant désigner:

 (né en 1970), joueur suédois de hockey sur glace
Joakim Persson (né en 1975), joueur suédois de football reconverti entraîneur
 (né en 2002), joueur suédois de football

Voir aussi

Persson, Joakim